El término quimera puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una quimera, monstruo de la mitología griega que vomitaba llamas y tenía tres cabezas;
 a una quimera, persona o animal afectado por el quimerismo;
 a las quimeras o tiburones fantasma, especies del orden Chimaeriformes, grupo de peces cartilaginosos lejanamente emparentados con los tiburones;
 a la quimera paleontológica, un fósil compuesto por partes de individuos de diferentes especies, que cuando se descubrieron se creyeron restos de una sola;
 a la quimera de injerto, en horticultura;
 a una quimera, un elemento arquitectónico, figura (a menudo de una bestia) fantástica, mítica o grotesca, utilizada con fines decorativos;
 a Quimera, una revista española de análisis literario;
 a la Quimera de Arezzo, uno de los ejemplos más conocidos de arte etrusco;
 a Quimera, una antigua fortaleza griega de Epiro, situada en Albania, en la actual Himarë;
 al Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, un evento cultural internacional que desde 1990 se lleva a cabo en varias localidades de Metepec, estado de México,México;
 a La quimera del tango, un grupo musical;
 a La quimera del oro, película de cine mudo de Charles Chaplin;
 a Quimera, octavo álbum de Manuel Wirzt;
 a la Quimera, de la saga Resistance;
 en biología, a una quimera, un experimento realizado para obtener trasplantes.

Enlaces externos